Тунбергия () — род цветковых растений семейства Акантовые, уроженцы тропических областей Африки, Мадагаскара и южной Азии.

Название 
Тунбергия была названа в честь Карла Петера Тунберга (1743—1828), шведского учёного-натуралиста, исследователя флоры и фауны Южной Африки и Японии, «отца южноафриканской ботаники».

Синонимы:

Биологическое описание 
Тунбергии представляют собой однолетние или многолетние травянистые растения, часто вьющиеся, иногда — вечнозелёные кустарники высотой от 2 до 8 м.

Листья цельные или лопастные, супротивные.

Цветки обоеполые, зигоморфные, обычно воронковидные, одиночные или собранные в соцветия. Чашечка у видов тунбергии, в отличие от других акантовых, редуцирована, её роль выполняют прицветнички (листья, отходящие от цветоножки), полностью закрывающие бутон. Лепестков пять, у основания сросшихся в трубку. Тычинок четыре. Пыльники раскрываются продольной щелью, вокруг которой имеется опушение, задерживающее пыльцу. Гинецей — из двух плодолистиков. Завязь верхняя. Столбик нитевидный. Опыление — с помощью насекомых, при этом у некоторых видов наблюдается высокая специализация: к примеру,  опыляют лишь Xylocopa lapites из рода .

Плод — двугнёздная коробочка.

Использование 
Многие представители рода — красивоцветущие декоративные растения, выращиваемые ради симпатичных цветков, которые у некоторых видов (например, у тунбергии Грегора) распускаются почти круглый год.

Основные эффекты экстракта Thunbergia laurifolia, которые подтверждены в экспериментальных доклинических исследованиях in vitro и in vivo: антиоксидантный, гепатопротекторный, тонизирующий ЦНС и противодиабетический. Имеются также данные, что в традиционной малайской медицине сок Thunbergia laurifolia применяется как средство для лечения меноррагий, а также в качестве наружного ранозаживляющего средства. Хотя в настоящее время нет опубликованных данных о клинических исследованиях в лечении отравлений, особенно вызванных токсическим действием лекарственных препаратов, но это растение в виде нативных экстрактов интенсивно используется в Таиланде для лечения пациентов при отравлениях, алкогольной и наркотической зависимости. В России зарегистрирована биологически активная добавка, содержащая тунбергию лавролистную под названием «Гетакс».

В культуре 
Тунбергии — декоративные и обильно цветущие растения выращиваемые в светлых комнатах и оранжереях. Большинство видов распространенных в культуре относятся к теплой температурной группе. Легко размножаются черенками. Всхожесть семян не более 2 лет. Проращивание осуществляют при температуре не ниже 18-20 °C. При однократной прищипке растения ветвятся и зацветают через 3,5 — 4 месяца после посева. Цветки развиваются на побегах текущего года. Для достижения обильного цветения у молодых растений прищипывают верхушку побега, у взрослых растений производится прореживающая обрезка. Субстрат готовится из смеси дерновой земли, перегноя и песка (2:2:1).

Светолюбивы, но многие виды не выносят прямых солнечных лучей.

Виды 
Род Тунбергия насчитывает около ста видов. Некоторые из них:
 . Вьющееся растение из тропической Африки с сердцевидными листьями. Цветки оранжевые с чёрным зевом.
 . Цепляющееся растение из тропической Африки с эллиптическими листьями. Цветки пурпурные с жёлтым зевом.
 
 
 
 . Вьющееся растение из Индии и Мьянмы с сердцевидными листьями и крупными голубыми или фиолетовыми цветками.
 . Вьющийся многолетник с оранжевыми цветками, которые появляются в условиях тёплого климата почти круглый год. В более холодных регионах растение выращивают как однолетник.
 
 . Вьющееся растение с юга Индии с одревесневающими стволами. Венчики жёлтые с красновато-коричневыми краями.
 . Невьющееся растение с юга Африки. Цветки нежно-синие.
 . Растение из Африки. Цветки синие с жёлтым центром.

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 A Tale of Two Susans II Эссе о Карле Тунберге и истории названия «тунбергия».

Акантовые
Комнатные растения
Флора Азии
Флора Африки
Декоративные садовые растения